D3, D-3, D03 ou D.III peut faire référence à :

Domaine militaire 
Aviation
 Albatros D.III, un avion de chasse allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Aviatik D.III, un avion de chasse allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Fokker D.III, un avion de chasse allemand de la Première Guerre mondiale ;
 LFG Roland D.III, un avion de chasse allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Pfalz D.III, un avion de chasse allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Siemens-Schuckert D.III, un avion de chasse allemand de la Première Guerre mondiale.

Marine
 HMS Icarus (D03), un destroyer de Classe I de la Royal Navy ;
 HMS D3, un sous-marin de Classe D de la Royal Navy.

Chemin de fer
  (D-3), un wagon blindé automoteur soviétique.

Informatique 
 D3.js, un framework JavaScript de visualisation de données.

Jeux

Jeu de rôle 
 D3, notation abrégée utilisée dans les jeux de rôle pour se référer au dé à trois faces.

Jeu vidéo 
 D3 Publisher, un éditeur de jeux vidéo japonais ;
 Diablo III, le Hack 'n Slash de Blizzard Entertainment.

Photographie et video 
 Nikon D3, un appareil photo reflex numérique professionnel utilisant le format Nikon FX ;
 D3 format numérique inventé en 1991 par Sony & BTS.

Sciences 
 le cholécalciférol ou vitamine D3, une forme de vitamine D ;
 la classe ATC D03, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 le mélanome in situ (D03), d'après la classification internationale des maladies.

Sports 
Football
 Championnat d'Algérie de football D3 ;
 Championnat d'Angleterre de football D3 ;
 Championnat de Belgique de football D3 ;
 Championnat du Danemark de football D3 ;
 Championnat d'Espagne de football D3 ;
 Championnat de France de football D3 ;
 Supercoupe d'Italie de football D3 ;
 Championnat du Portugal de football D3.

Football américain
 Championnat de France de football américain D3.

Skateboard
 Osiris D3, une marque de chaussure produite par la société Osiris.

Sport Automobile
 ATS D3, une Formule 1 de l’écurie allemande Auto Technisches Spezialzubehör.

Transports 
Automobiles
 Alpina D3, une automobile du constructeur automobile allemand Alpina ;
 Audi A8 D3, une automobile de luxe du constructeur automobile allemand Audi ;
 Peugeot D3 un fourgon du constructeur automobile français Peugeot.

Aviation
  ;
 Mercedes D.III, un moteur d’avion allemand.

Routes
   dans certains départements, en France ;
  Autoroute slovaque D3 reliant Žilina à la frontière polonaise ;
  Autoroute tchèque D3 reliant Prague à la frontière autrichienne ;
  Route nationale croate D3 reliant la frontière hongroise à Rijeka.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres